Het ATP-toernooi van Metz 2003 (met de officiële naam Open de Moselle 2003) werd gespeeld van 29 september tot en met 5 oktober 2003 op de indoor hardcourtbanen van het Palais Omnisport des Arenes de Metz in de Franse stad Metz.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz